

Юламаново — село, Альменєвський округ, Курганська область
 Юламаново — присілок, Аургазинський район, Башкортостан